Daniel Carlsson 
Arvid Carlsson 
Agnes Carlsson 
Ingvar Carlsson 
Andreas Carlsson 
Márcio Carlsson 
Rune Carlsson
Desambiguação